Quinton (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten.
quinton (muziekinstrument), vijfsnarige viool.
Quinton (Northamptonshire), plaats in Engeland